Александр Левицкий: 
 Левицкий, Александр Андреевич (1885—1965) — художник-фотограф, кинооператор.
 Левицкий, Александр Александрович (1921—2002) — композитор.
 Левицкий, Александр Петрович (1868—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.